Гелена Сукова здобула титул, у фіналі перемігши Патрісію Медраду 6-2, 6-7, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Бет Нортон (2-ге коло)
 Відсутня
  Луча Романов (1-ше коло)
  Гана Страхонова (2-ге коло)

 Барбара Геллквіст (2-ге коло)
 Марджорі Блеквуд (2-ге коло)
 Стейсі Марголін (2-ге коло)
 Глініс Коулс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Avon Futures of Hampton Roads